Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es szabadstílusú versenyszámát február 27-én rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a svéd Gunde Svan nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50